Савранка (Саврань) — річка в Вінницькій та Одеській областях, права притока Буга.
 Савранка (Мала Савранка) — річка, права притока Саврані (басейн Півд. Бугу).
 Безіменна (або Савранка) — ліва притока Саврані (басейн Півд. Бугу).
 Савранка — балка на південному заході Валківського р-ну Харківської області, витік р. Чутівка (басейн Дніпра); див. Савранський заказник.
 Савранка — балка (та/або пересихаюча річечка) на півночі Криничанського р-ну Дніпропетровської області, права притока р. Мокра Сура (басейн Дніпра); див. с. Семенівка.

Див. також 
 Саврань (значення)